Indian Wells Masters 2023 – Simplu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii martie 2023. Nouăzeci și șase de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Indian Wells, California, Statele Unite, disputat pe terenuri cu suprafață dură. Douăsprezece  dintre ele își asigură participarea prin calificare. Iga Świątek a fost campioana en-titre, dar a pierdut în semifinale în fața Elenei Rîbakina.

Elena Rîbakina a învins-o pe Arina Sabalenka în finală, cu 7–6(13–11), 6–4, câștigând titlul de simplu feminin la Indian Wells Masters 2023. A fost primul titlu WTA 1000 pentru Rîbakina.

Capi de serie 
Toate favoritele intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Secțiunea 3

Secțiunea 4

Jumătatea inferioară

Secțiunea 5

Secțiunea 6

Secțiunea 7

Secțiunea 8

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

A șaptea calificare

A opta calificare

A noua calificare

A zecea calificare

A unsprezecea calificare

A douăsprezecea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

2023
WTA Tour 2023